Détritus peut faire référence à :
 En biologie, particule de matière organique.
 En géologie, produit matériel de l'érosion.
Détritus — Déchets
Agent détritus,  personnage de fiction de l'univers du Disque-monde
Tullius Détritus, personnage d'Astérix